7-й кавалерийский корпус — оперативное войсковое объединение в составе ВС СССР.

История 
7-й кавалерийский корпус был сформирован 26 декабря 1941 года в Подмосковье в составе 29-й, 83-й, 91-й кавалерийских дивизий.

7 апреля 1942 года Директивой Ставки ВГК № 170210 от 03 апреля 1942 года 7-й кавалерийский корпус был выведен из состава Западного фронта в резерв Брянского фронта для доукомплектования и реорганизации.

До 5 мая 1942 года Директивой Ставки ВКГ № 170252 от 15 апреля 1942 года корпус должен был быть доукомплектован танковым батальоном.

28 мая 1942 года Директивой Ставки ВКГ № 994081 от 27 июня 1942 года 7-й кавалерийский корпус был переведен из резерва Брянского фронта на Западный фронт.

Приказом НКО № 30 от 19 января 1943 года «за отличные боевые действия в условиях суровой снежной зимы, за умелое маневрирование в глубоком оперативном тылу врага, за смелость и доблесть личного состава, проявленные в боях с 15 по 19 января , 7-й кавкорпус …. был переименован в 6-й гвардейский кавалерийский корпус».

В составе действующей армии 
с 18.01.1942 по 19.01.1943

Полное наименование 
7-й кавалерийский корпус

Состав корпуса 
 11-я кавалерийская дивизия (с апреля 1942 года)
 17-я кавалерийская дивизия (с мая по июль 1942 года)
 29-я кавалерийская дивизия (по март 1942 года)
 83-я кавалерийская дивизия (с момента формирования до момента преобразования корпуса)
 91-я кавалерийская дивизия (по март 1942 года)

Командование корпуса

Командиры корпуса 
 генерал-майор Погребов, Борис Андреевич (с 26.12.1941 по 27.03.1942)
 генерал-майор Манагаров, Иван Мефодьевич (с 28.03.1942 по 11.12.1942)
 полковник Суржиков, Михаил Иосифович (с 12.12.1942 по 29.12.1942), врид
 генерал-майор Соколов, Сергей Владимирович (с 30.12.1942 по 19.01.1943)

Примечания

Ссылки 
 7-й кавалерийский корпус

Воинские части и формирования, созданные в 1941 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1943 году
Кавалерийские корпуса СССР во время Великой Отечественной войны